Menstruação  — corrimento fisiológico de sangue e tecido mucoso
 Periodização da história — método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade em períodos históricos
 Período (arte) — espaço de tempo em que determinadas características de linguagem predominam
 Período (física) — medida do tempo de repetição de um evento
 Período (gramática) — frase contendo pelo menos uma oração
 Período (química) — linha da tabela periódica
 Período geológico — divisão de uma era em escala de tempo geológico